Regina – imię żeńskie
 Regina – jednostka osadnicza w USA, w stanie Nowy Meksyk
 Regina – miasto w Kanadzie, stolica prowincji Saskatchewan
 Regina – interpreter
 Regina – odmiana poziomki
 Regina – polski serial telewizyjny
 Regina – bośniacki zespół rockowy
 Regina – fiński zespół indie pop
 Regina – słoweńska piosenkarka
 Projekt „Regina” – projekt polskiego wozu bojowego XXI w.
 Regina – rodzaj węża z podrodziny zaskrońcowatych